Juan Bustamante puede referirse a:

 Juan Bustamante Alonso-Pimentel (1964-), militar español.
 Juan Bustamante de la Cámara
 Juan Bustamante Dueñas (1808-1869), líder indigenista peruano.
 Juan Antonio Ruiz de Bustamante
 Juan de Bustamante
 Juan de Villalta Bustamante
 Juan Falconi de Bustamante
 Juan Francisco Bustamante
 Juan Miguel de Bustamante
 Juan Pablo Bustamante